En gren kan være flere ting, som dog alle henviser til den oprindelige betydning.
gren (plantedel) – en plantedel.
gren (afdeling) – en underafdeling i en organisation.
gren (struktur) – en forgrening i en struktur.
en bebyggelse i Hellevad Sogn (Rødekro Kommune).